Salviniaceae är en familj av ormbunkar. Salviniaceae ingår i ordningen Salviniales, klassen Polypodiopsida, fylumet kärlväxter och riket Plantae. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Salviniaceae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Salviniaceae